Манол Григоров Караманов или Караман войвода е български офицер (полковник), революционер, войвода на Македонския комитет.

Биография 
Роден е в София в 1865 година. Участва в Четническата акция на Македонския комитет в 1895 година като войвода в Малешево. Военен ръководител на четата му е Иван Пожарлиев. Четата му възлиза на 126 доброволци и се присъединява към дружина № 2 „Пирин планина“, командвана от капитан Тодор Матров. С нея четата на Караманов навлиза в Македония и се сражава при село Габрово, Горноджумайско.

Външни препратки 
 Списък на въстаническата чета през 1895 година, под предводителството на Манол Караманов за Македония, София, 15 юний 1895 година

Бележки 

Дейци на ВМОК
Български революционери
Участници в Четническата акция на Македонския комитет
Родени в София